Яша Манашеров (; 29 октября 1980, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — израильский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр.

Спортивная карьера 
Манашеров квалифицировался на Олимпийские игры 2004 года, заняв 8 место на чемпионате мира во французском Кретее. В августе 2004 года на Олимпиаде в Афинах в групповом раунде сначала уступил казахстанцу Данилу Халимову, затем на туше Хосе Альберто Рекуэро из Испании, в итоге заняв предпоследнее 19 место.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Европы по борьбе 2001 — 12;
 Чемпионат мира по борьбе 2001 — 14;
 Чемпионат Европы по борьбе 2002 — 17;
 Чемпионат Европы по борьбе 2003 — 22;
 Чемпионат мира по борьбе 2003 — 8;
 Чемпионат Европы по борьбе 2004 — 17;
 Олимпийские игры 2004 — 19;
 Чемпионат Европы по борьбе 2001 — 10;
 Чемпионат мира по борьбе 2001 — 31;

Личная жизнь 
Является двоюродным братом борца Гочи Цициашвили.

Примечания

Ссылки  

Борцы по алфавиту
Борцы Израиля
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года